Łapkozaury (ang. Dinopaws, 2013) – brytyjski serial animowany dla dzieci. W Polsce emituje go stacja CBeebies od 21 lipca 2014 roku.

Fabuła 
Gwen, Bob i Tony udają się na wielką wyprawę pełną niezwykłych przygód. A wszystko po to, by lepiej zrozumieć planetę, na której żyją. "Łapkozaury" to połączenie kolorowej animacji z pobudzającymi wyobraźnię opowiadaniami i uroczymi oraz odważnymi bohaterami. Najmłodsi widzowie przeżyją nowe doświadczenia, poznają wyjątkowe przedmioty i miejsca.

Wersja polska
W wersji polskiej wystąpili:
 Małgorzata Musiała – Gwen
 Paweł Mielewczyk – Bob
oraz:
 Krzysztof Grabowski –
 wielgachny łapkozaur (odc. 6),
 ptak (odc. 8)
i inni

Nagrania: Marcin Kalinowski

Realizacja dźwięku: Karolina Kinder

Kierownictwo produkcji: Paweł Żwan

Opracowanie wersji polskiej: Studio Tercja Gdańsk dla Hippeis Media

Lektor: Jacek Labijak

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Łapkozaury na polskiej stronie kanału CBeebies

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2014